Roanoke Downtown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Roanoke Downtown Historic District (Roanoke, Alabama), NRHP-ID: 85003683
 Roanoke Downtown Historic District (Roanoke, Virginia), NRHP-ID: 02000978